Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro (officieel Rio Open) van 2015 werd gespeeld van 16 tot en met 22 februari 2015 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Jockey Club Brasileiro in Rio de Janeiro.

Het enkelspel werd gewonnen door David Ferrer. Hij versloeg in de finale Fabio Fognini met 6-2 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Martin Kližan en Philipp Oswald. Zij versloegen in de finale Pablo Andújar en Oliver Marach met 7-6(3) en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2015
Rio de Janeiro